Hermsdorf (Turíngia)
Hermsdorf (Silésia) – Jerzmanowa (Polónia)

Desambiguação